Museum für Gestaltung ist die Bezeichnung folgender Museen:
 Museum für Gestaltung Basel (Gewerbemuseum Basel, 1996 geschlossen)
 Bauhaus-Archiv Berlin – Museum für Gestaltung
 Museum für Gestaltung Zürich